

Geografia 
 Takahashi – città del Giappone
 Takahashi – fiume del Giappone

Persone

Altro 
 5213 Takahashi – asteroide
 Takahashi – azienda giapponese produttrice di telescopi